W Polsce
 Kryłów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mircze
 Kryłów – dawna gromada

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Крилів):
 Kryłów – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim, w warkowickiej silskiej radzie
 Kryłów – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie koreckim, centrum silskiej rady
 Kryłów – nieistniejące obecnie miasto, zalane wodami Zbiornika Kremieńczuckiego

Zobacz też 
 Kryłow